34-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед жінок відбудеться з 11 серпня по 14 серпня 2022 року в Мюнхені, Німеччина.

Жіночі результати

Медальний залік

Медалісти

Командна першість

Багатоборство

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Юніорські результати

Медальний залік

Медалісти

Командна першість

Багатоборство

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Результати збірної України

Посилання 

 https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=16904#loaded

Спортивна гімнастика
Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2022
Серпень 2020
2022 у німецькому спорті